Sbouya (commune), commune rurale du Maroc situé dans le caïdat de Mesti, de la province de Sidi Ifni, dans la région de Souss-Massa-Drâa.
 Sbouya (tribu), tribu situé autour de Sbouya (commune), dans le caïdat de Mesti.
 Sbouya (village), village situé dans la commune de Sbouya (commune) de la province de Sidi Ifni, dans la région de Souss-Massa-Drâa.